2 miejscowości w Polsce:
 Kajetanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Kajetanowo – osada w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne

Zobacz też: Kajetanów, Kajetanówka